Асен Цанков може да се отнася за:

 Асен Цолов Цанков (1883 - 1964), български политик от БРСДП (широки социалисти), дългогодишен народен представител, по-късно емигрантски деец;
 Асен Петров Цанков (1912 – 1994), български спортист, скиор, тенисист и музикант, племенник на Асен Цолов Цанков.